X qqq 6 1981a0

UU peut faire référence à :
"???-:1 *? 3212#31@@#@~~Q1aY01a09a* 
 Le mouvement de l'Universalisme Unitarien 
 l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas (en néerlandais, Universiteit Utrecht, UU)